La coupe du monde des bajas tout-terrain 2021 est la  de la , compétition organisée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Elle compte neuf épreuves à son calendrier.

Calendrier

Principaux engagés

Par catégorie

Résultats

Baja Russia - Northern Forest

Dubai International Baja

Sharqiyah International Baja Toyota

Jordan Baja

Baja España Aragón

Hungarian Baja

Baja Poland

Italian Baja

Baja Portalegre 500

Classement

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 10 premiers équipages classés. Des points bonus sont attribués aux 3 premiers de chaque étape : 1,5; 1 et 0,5 points.

En parallèle du classement pilote existe un classement copilote et un classement équipe. Un classement pilote existe aussi pour les catégories T3 et T4, de même qu'un classement équipe en T4. Au classement équipe, les deux premiers véhicules de chaque équipe peuvent marquer des points. S'il y a plus de véhicules inscrits par équipe, ceux-ci deviennent transparent au classement équipe.

Si un rallye est raccourci, une diminution des points est prévue. Tous les points sont accordés si au moins 75% de la distance prévue est couverte. La moitié des points est accordée si entre 50 et 75% de la distance est couverte. Un tiers des points si entre 25 et 50% de la distance est couverte. Aucun point si moins de 25% de la distance est couverte. Les points sont arrondis à l'entier le plus proche.

Classement général des pilotes

Classement des pilotes T3

Classement des pilotes T4

Références 
	
	

	

2021
Sport automobile en 2021